Большевишерское городское поселение — муниципальное образование в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — посёлок Большая Вишера.

География 
Территория городского поселения расположена в северной части Новгородской области. По территории муниципального образования протекают реки Большая Вишера, Лужонка и др., также находится озеро Горнешно и др. озёра.

История 
Большевишерское городское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Состав городского поселения

Транспорт 

По территории городского поселения проходят пути главного хода Октябрьской железной дороги, есть железнодорожная станция Большая Вишера.

Примечания 

Городские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Маловишерского района